Шипман има више значења:
 Шипман (Вирџинија)
 Шипман (Илиноис)